The Explorers Club – stowarzyszenie
 Explorers Club (zespół muzyczny)